Havelange bezeichnet:
 Havelange (Belgien), Gemeinde in der belgischen Provinz Namur

 João Havelange (1916–2016), brasilianischer Anwalt und Fußballfunktionär